IV Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1943 года (официально «Абсолютное первенство СССР» и «Абсолютный чемпионат России и Москвы») прошёл в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, в августе — сентябре 1943 года, в условиях военного времени. Абсолютным чемпионом страны стал боксёр средней весовой категории Евгений Огуренков.

Обстоятельства проведения 
Мероприятие не было уникальным по своей сути, 7 июня 1943 года состоялся любительский чемпионат по боксу среди военнослужащих контингента Американских экспедиционных сил в блокадном Лондоне. По свидетельству присутствовавшего в зале корреспондента журнала «Ньюсуик» Билла Даунса, финальная карта чемпионата разыгрывалась в среду, 1 сентября 1943 года, в переполненном зале, в условиях ажиотажа. Основу присутствующих составляли военные и женщины. В здании было строго запрещено курение и не приветствовались шумные возгласы, эмоции присутствующей публики выражались сдержанными аплодисментами. Наибольший ажиотаж вызвали поединки с участием специально вернувшегося с фронта абсолютного чемпиона 1937 года мастера спорта СССР Николая Королёва, 86 кг, выступавшего в белых боксёрских трусах.

Ход соревнований 
Абсолютное первенство СССР (отборочный тур) проходило 17—21 августа 1943 года, заключительная финальная часть под названием Абсолютный чемпионат России и Москвы происходила 1 сентября 1943 года. 17 августа состоялось шесть шестираундовых поединков (6 раундов × 2 минуты). 1 сентября прошли четырёхраундовые поединки (4 раунда × 3 минуты). По словам Даунса, советские спортсмены нередко практиковали нетипичный для классической европейской школы бокса бой на ближней дистанции с заходом в клинч, но без запрещённых «грязных» приёмов, локтевых ударов, ударов открытой ладонью и головой. Также по его оценке, накал советских состязаний соответствовал запросам требовательной американской публики, и не уступал по зрелищности поединкам американских профессиональных боксёров.

Впервые в истории советского бокса звание абсолютного чемпиона было присвоено боксёру средней весовой категории Евгению Огуренкову.

Примечания

Литература 
  Downs, Bill. Moskva Maulers. // Newsweek. — September 6, 1943. — Vol. 22. — No. 10 — P. 90-92.
 Коллектив авторов. Бокс. Энциклопедия. — С. 9.

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1943 году
1943 год в боксе
Август 1943 года
Сентябрь 1943 года
Соревнования по боксу в Москве
1943 год в Москве
Спорт в России в 1943 году